Torta – prodotto da pasticceria
 Torta di compleanno
 Torta dei Fieschi – manifestazione storica di Lavagna
 Grafico a torta – metodo utilizzato in statistica descrittiva per rappresentazioni grafiche
 Regola della torta – meta-regola utilizzata nella strategia astratta dei giochi da tavolo
 Torta – frazione di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno

Persone
 Johanan ben Torta – saggio ebreo
 Pietro Torta – ingegnere ed esperantista italiano